Kanton Montmirail ist der Name zweier französischer Wahlkreise:

 Kanton Montmirail (Marne) im Département Marne (ehemaliger Kanton)
 Kanton Montmirail (Sarthe) im Département Sarthe